

Ульяновка — присілок, Ардатовський район, Мордовія
 Ульяновка — селище, Батиревський район, Чувашія
 Ульяновка — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Ульяновка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Ульяновка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Ульяновка — село, Шилкинський район, Забайкальський край

Ульяновка — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Ульяновка — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Ульяновка — село, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Ульяновка — село, Одеська область, Миколаївський район
 Ульяновка — село, Херсонська область, Білозерський район

 Ульяновка — колишня назва міста Благовіщенське (Кіровоградська область Благовіщенський район)
 Ульяновка — колишня назва села Ожерельне (Запорізька область, Пологівський район)
 Ульяновка — колишня назва села Почаївка (Полтавська область, Гребінківський район)

Див. також 
 Улянівка